NC est un sigle qui peut faire référence à :
 Numerus clausus ;
 Nouveau Centre, parti politique français ;
 Netcat, outil informatique ;
 Nageur de combat ;
 N/C : newton par coulomb, unité de champ électrique égale au volt par mètre ;
 Nombre de coordination ou coordinence, désignant, en chimie, le nombre de ligands d'un complexe métallique ;
 Numericable, le principal câblo-opérateur de télévision et fournisseur d'accès à Internet par câble en France ;
 Nick's class, une classe de complexité en théorie de la complexité (informatique théorique) ;
 Chemin de fer Nyon-Crassier, une compagnie de chemin de fer privée suisse.

NC est une abréviation qui peut faire référence à :
 Non classé ;
 Non-Commercial (par exemple dans les licences Creative Commons)
 Non compris ;
 Non communiqué ;
 Non-conformité ;
 Non connu ;
 Non constaté ;
 Non censuré ;
 No comment (traduction de « pas de commentaire » en anglais) ;
 Nanocapsule ;
 nomenclature combinée, le code à huit chiffres propre à l'Union européenne dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans le domaine de la fiscalité douanière ;
 Nostalgia Critic ;
 Normally closed (traduction de « normalement fermé » en anglais pour qualifier les contacts électriques) ;
Nouveaux Convertis ou Nouveaux Catholiques (protestants ayant cédé à la pression des dragonnades au )

NC est un code, qui signifie :
 Nouméa en Nouvelle-Calédonie, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Nouvelle-Calédonie ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .nc ;
 Caroline du Nord (), un des États des États-Unis ;
 Selon le code international des signaux maritimes, le pavillon N au-dessus du pavillon C signifie : je suis en détresse.

Nc désigne dans la théorie des bandes la densité d'états effective des électrons dans la bande de conduction.

Notes et références